Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jeff Tarango e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)

 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (campioni)
 Menno Oosting /  Pavel Vízner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 1999
ATP Tour 1999